Марк Эндрюс (, 6 сентября 1996, Скоттсдейл) — американский футболист, тайт-энд команды «Балтимор Рэйвенс». Обладатель Джон Мэки Эворд 2017 года.

Карьера

Школа и колледж 
Марк Эндрюс родился в Скоттсдейле. В возрасте девяти лет ему был диагностирован диабет I типа, но заболевание не помешало его спортивной карьере. С 2011 по 2013 год учился в школе Десерт Маунтин в родном городе. За время выступлений за школьную команду принял 207 передач, установив рекорд, продержавшийся до 2016 года. Все три года Марк являлся ресивером стартового состава команды, набрав 3 674 ярда и сделав 48 тачдаунов.

После окончания школы Эндрюс поступил в Университет Оклахомы. Сайт rivals.com в 2014 году поставил Марка на 25 место среди всех ресиверов, поступающих в колледж. Первый год он провёл в статусе redshirt (игрок, который может тренироваться с командой, но не имеет права выступать за неё), тогда же он сменил амплуа и далее выступал на позиции тайт-энда. В дебютной игре за «Оклахому Сунерс» Эндрюс принял четыре паса и набрал 50 ярдов. Во второй игре он сделал свой первый тачдаун в чемпионате NCAA. Всего в 2015 году Марк принял участие в 13 играх, в том числе матче за Оранж Боул против «Клемсон Тайгерс». В сезоне 2016 года Эндрюс набрал первые очки своей команды в победном Шугар Боуле. Наиболее успешным для него стал чемпионат 2017 года, в котором Марк сыграл в стартовом составе в четырнадцати матчах, а по итогам года стал обладателем Джон Мэки Эворд, вручаемой лучшему тайт-энду студенческого футбола. Всего за три года выступлений за «Сунерс» он набрал 1 765 ярдов, сделал 22 тачдауна. Результативными стали 19,6 % его приёмов.

НФЛ 
В начале января 2018 года Эндрюс объявил, что не будет играть четвёртый год за «Оклахому» и примет участие в драфте. Он принял участие в скаутском комбайне в Индианаполисе, по итогам которого отмечалось что Марк имеет потенциал, чтобы войти в число десяти лучших тайт-эндов НФЛ, но должен улучшить свою игру в блоке. Официальный сайт НФЛ присвоил Эндрюсу рейтинг 5,74, означающий что игрок имеет шанс стать основным в команде лиги.

На драфте Эндрюс был выбран в третьем раунде под общим 86 номером командой «Балтимор Рэйвенс». Он стал вторым тайт-эндом, взятым клубом на драфте после Хейдена Хёрста. Генеральный менеджер «Балтимора» Оззи Ньюсом высоко оценил новичка, а главный тренер Джон Харбо отметил, что атака клуба строится через тайт-эндов и выбор игроков на этой позиции необходим. В мае Марк подписал с «Рэйвенс» контракт на четыре года, сумма соглашения составила 3,453 млн долларов.

В первой игре сезона 2018 года Эндрюс дебютировал в НФЛ, поймав три передачи из четырёх и набрав 31 ярд.

Статистика на приёме и на выносе

Статистика в регулярных сезонах 

|2018||22||BAL||TE||89||16||3||50||34||552||16,2||3||29||74||2,1||34,5||68,0%||11,0||||||||||||||||||34||16,2||552||3||0
|-
|2019||23||BAL||TE||89||13||4||82||54||707||13,1||7||37||51||4,2||54,4||65,9%||8,6||||||||||||||||||54||13,1||707||7||2
|- style="background-color: #E0E0E0; font-weight:600; font-style:oblique; border:2px solid black"
|colspan="5"|Карьера||29||7||132||88||1259||14,3||10||66||74||3,0||43,4||66,7%||9,5||||||||||||||||||88||14,3||1259||10||2
|}

Статистика в плей-офф 

|2018||22||BAL||TE||89||1||0||7||3||31||10,3||0||1||13||3,0||31,0||42,9%||4,4||||||||||||||||||3||10,3||31||0||0
|- style="background-color: #E0E0E0; font-weight:600; font-style:oblique; border:2px solid black"
|colspan="5"|Карьера||1||||7||3||31||10,3||0||1||13||3,0||31,0||42,9%||4,4||||||||||||||||||3||10,3||31||0||0
|}

Примечания

Ссылки 
 
 Статистика выступлений в NCAA

Игроки в американский футбол США
Тайт-энды
Игроки «Балтимор Рэйвенс»